Amerikai Egyesült Államok
Wade (Észak-Karolina)
Wade (Kalifornia)
Wade (Maine)
Wade (Mississippi)
Wade (Ohio)
Wade Township (Clinton megye, Illinois)
Wade Township (Jasper megye, Illinois)
Wade megye Csoktó Nemzet
Wades Branch, folyó Tennessee államban

Személyek
Wade (keresztnév)
Wade (családnév)